(1951-2019), avironneur américain,
 Paul Sawyier (1865-1917), peintre américain. 
 
Patronyme anglais